Melrose Place puede referirse a:

 Melrose Place: una de las series de televisión de la década de 1990 en Estados Unidos, creada por Darren Star en 1992 y emitida por la cadena FOX desde julio de 1992 hasta mayo de 1999.
 Melrose Place: remake de la serie de televisión de 1990, estrenada el 8 de septiembre de 2009 por la cadena de televisión CW.
 Melrose Avenue: Famosa avenida de Los Ángeles, la cual tiene una de las calles llamada Melrose Place.